Димчогло — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Димчогло, Алла Валентиновна (род. 1961) — заслуженный тренер Белоруссии, мастер спорта СССР по художественной гимнастике.
 Димчогло, Юрий Дмитриевич (род. 1973) — украинский политик, заместитель председателя Одесского областного совета.